Malèna - Italiaans film

Maléna
 Maléna (zangeres) - Armeense zangeres
 Maléna Rio - Frans zangeres

Malena
 Malena Ernman - Zweedse operazangeres
 Malena Ratner - Argentijnse actrice en danseres
 Malena Alterio - Argentijns-Spaanse actrice
 Paratriarius malena - keversoort